Hollybush est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Hollybush, communauté du comté de Knott dans le Kentucky

Hollybush, quartier de Newport dans le Pays de Galles
Hollybush, village du Worcestershire

Homonymie de toponyme